Dansiea är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Dansiea ingår i familjen Combretaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Myrtenordningen
Dansiea